Boatwright ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Boatwright (1916–2010), US-amerikanische Sängerin (Sopran)
 Howard Boatwright (1918–1999), US-amerikanischer Komponist, Violinist, Musikwissenschaftler und Autor
 Jim Boatwright († 2013), US-amerikanisch-israelischer Basketballspieler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Boatwright (Kentucky)